Bisky ist der Familienname folgender Personen:

 Jens Bisky (* 1966), deutscher Journalist und Buchautor
 Lothar Bisky (1941–2013), deutscher Filmwissenschaftler, Hochschulrektor und Politiker (PDS/Die Linke) 
 Ludwig Bisky (1817–1863), deutscher Revolutionär 1848/49 und US-amerikanischer Offizier
 Norbert Bisky (* 1970), deutscher Maler

Siehe auch:
 Pisky